Thérèse Raquin a Viquidites en francès
 Thérèse Raquin (1867), novel·la francesa d'Émile Zola ;
 Teresa Raquin (Thérèse Raquin) pel·lícula italiana de Nino Martoglio, estrenada en 1915;
 Thérèse Raquin pel·lícula franco-alemanya de Jacques Feyder, estrenada el 1928 ;
 Thérèse Raquin pel·lícula franco-italiana de Marcel Carné, estrenada en 1953 ;
 Thérèse Raquin pel·lícula coproduïda per Estats Units, Hongria i Sèrbia, dirigida per Charlie Stratton, editada en 2012.

Referències